Turja steht für einen Fluss:
 einen Nebenfluss der Soswa in Russland, Turja (Soswa)
 den Rio Turja in Spanien, siehe Turía
 einen Nebenfluss des Usch in der Ukraine (ungarisch Turia), siehe Turja (Ukraine)
 Turja (russisch, weißrus.) bzw. Turija, ein Nebenfluss des Prypjat in der Ukraine

Turja steht für eine Ortschaft:
 ein Dorf in Estland, siehe Turja (Saaremaa)
 ein Dorf in der Republik Komi (Russland), siehe Turja (Russland)
 ein Dorf in Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Turja (Solotschiw)
 ein Dorf in Oblast Riwne, Rajon Dubno (Ukraine), siehe Turja (Dubno)
 ein Dorf in Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja (Ukraine), siehe Turja (Krasnopillja)
 ein Dorf in Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk (Ukraine), siehe Turja (Snowsk)

Siehe auch:
 Turia (Begriffsklärung)